Château Langlade est le nom donné à deux domaines viticoles français différents :
 Château Langlade situé sur la commune du même nom, Langlade (30980), dans le Gard (AOC Coteaux du Languedoc),